Тала има више значења:

 Општина Тала (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тала (Тала, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тала (Арецо), је насеље у Италији у округу Арецо, региону Тоскана
 самоанска тала